Разделителна способност (често се употребяват също думите резолюция от английски и разрешение от руски) може да се отнася до:
 Разделителна способност (монитор) - броят пиксели, които могат да се изобразят в хоризонтална и вертикална посока.
 Разделителна способност (оптика) – способност на оптична система да различава, намира или регистрира детайли